Con el término caramelo puede referirse a:

 Al caramelo, un alimento preparado generalmente a base de azúcar.
 Caramelo (golosina), preparación a base azúcar, agua y   generalmente con agregado de saborizantes y aditivos, que resulta en una sustancia sólida masticable. 
 Al caramelo, El nombre común de la planta Trifolium pratense.
 Color caramelo, un colorante de tonos ámbar-rojizos.
 A Caramelo, el nombre con que se conoció en algunos países hispanohablantes a la película libanesa del año 2007: Caramel.